Muriceides kuekenthali är en korallart som först beskrevs av Hjalmar Broch 1912.  Muriceides kuekenthali ingår i släktet Muriceides och familjen Plexauridae. Enligt den svenska rödlistan är arten nationellt utdöd i Sverige. . Arten har tidigare förekommit i Götaland men är numera lokalt utdöd. Artens livsmiljö är havet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

 Artfakta för Muriceides kuekenthali

Koralldjur
kuekenthali